Gutenborn ist ein deutscher Ortsname:
 Gutenborn, Gemeinde im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Gutenborn, bis 1938 Judzicken, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Judziki (Ełk) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Siehe auch:
 Gutenbrunn (Begriffsklärung)